otwornica – przedstawiciel organizmów należących do otwornic (Foraminifera)
 otwornica – rodzaj porostów